Jméno a příjmení Tomáš Doležal má více nositelů:

 Tomáš Doležal (baskytarista) (* 1965) – český  hudebník, baskytarista, člen skupiny Tři sestry
 Tomáš Doležal (* 1976) – český advokát a vysokoškolský pedagog
 Tomáš Doležal (lední hokejista) (* 1990) – český lední hokejista